Östra Gäddtjärn:
Östra Gäddtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Östra Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna), är en sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn